Wolfsteiner ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Wolfsteiner (1937–2021), deutscher Jurist
 Josef Wolfsteiner (1911–1978), deutscher Holzbildhauer
 Vincent Wolfsteiner, deutscher Tenor
 Willibald Wolfsteiner (1855–1942), Abt der Benediktinerabtei Ettal

Siehe auch:
 Wolfstein (Begriffsklärung)